BSA – akronim z ang. Bovine Serum Albumin, surowicza albumina wołowa
 Bitstream Access
 Brazilian Space Agency
 Business Software Alliance
 Birmingham Small Arms Company – angielski producent broni i motocykli